Miejscowości w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, w gminie Pokrzywnica:
 Łubienica – wieś
 Łubienica – osada
 Łubienica-Superunki – wieś